

Állami egyetemek

Katonai felsőoktatási intézmények

Akkreditált magánegyetemek

Fordítás

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Romániával kapcsolatos listák
Románia egyetemei